Бабице могу бити:

 Бабице, углавном женске особе које помажу женама приликом порођаја
 Бабице (подред), подред риба
 Бабице (митологија), демони болести у словенској митологији
 Бабице (Оломоуц), насељено мјесто у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Бабице (Прахатице), насељено мјесто у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Бабице (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република
 Бабице (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република
 Бабице (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република
 Бабице (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Бабице, више насеља у Пољској

или
 Бабице Доње, насељено мјесто у општини Лукавац, Федерација БиХ, БиХ
 Бабице Горње, насељено мјесто у општини Лукавац, Федерација БиХ, БиХ